Константин Василев Коцев е популярен български театрален и кино актьор.

Биография 
Роден е на 4 юни 1926 г. в Истанбул, Турция. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1950 г. Завършва и ВИТИЗ през 1957 г., а година по-рано участва във филма „Две победи“. След това играе в „На малкия остров“, „Инспекторът и нощта“, „Случаят Пенлеве“, „Бялата стая“, „Топло“, „Няма нищо по-хубаво от лошото време“, „Шведските крале“, „Бягство в Ропотамо“, „Привързаният балон“ и др. Последната му филмова роля е в „Рапсодия в бяло“.

Един от основателите и дългогодишен актьор на Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов“ (1958 – 1984). Играл е в Драматичния тетър „Адриана Будевска“ в Бургас (1958 – 1959) и в Театър „София“ (1984 – 1990). От 1990 г. е артист на свободна практика.

Член на СБФД.

Сред най-ярките му сценични изпълнения са моноспектакълът „Дневникът на един луд“ на Гогол, Жевакин от „Женитба“, Крутицки от „И най-мъдрият си е малко прост“ от Островски, „Тартюф“ от едноименната комедия на Молиер. Играл е в пиеси на Йордан Радичков – „Януари“ и „Суматоха“, както и в пиесата на Никола Русев „Старчето и стрелата“, поставена от Методи Андонов.

Синът му Димитър Коцев е кинорежисьор.

В последните години от живота си се разболява от болестта на Алцхаймер и умира на 4 август 2007 г. Погребан е в Централните софийски гробища.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1969).
 Народен артист (1980).
 „Награда за филм“ за Случаят Пенлеве (Варна, 1969).
 „Награда за филм“ на ФИПРЕССИ за Случаят Пенлеве.
 „Награда за най-добра мъжка роля“ за (Гроздан) в новелата Гола съвест от филма Шарен свят (Варна, 1971).

Театрални роли 
 „Дневникът на един луд“ Максим Горки
 „И най-мъдрият си е малко прост“ (Островски) – Крутицки
 „Януари“ Йордан Радичков
 „Суматоха“ Йордан Радичков
 „Старчето и стрелата“ Никола Русев
 „Автобиография“ (1977) (Бранислав Нушич)
 „Напразни усилия на любовта“ (1963) (Уилям Шекспир)

Телевизионен театър 
 „Зимно разписание“ (1989) (Димитър Начев)
 „Интермедии“ (1985) (Мигел де Сервантес)
 „Безумният Журден“ (1984) (от Михаил Булгаков по мотиви на Молиер, реж. Магда Каменова) – г-жа Журден 
 „Хоро“ (1982) (Антон Страшимиров)
 „Донаборник“ (1981)
 „Търси се шмекер“ (1981) (Димитриос Псатас)
 „Шлагери“ (1980) (Любен Попов)
 „Паметник“ (1979) (Леонид Андреев)
 „Карола“ (1979) (Миклош Дарваш)
 „Женитба“ (1977) (Николай Гогол) – Жевакин
 „Харолд и Мод“ (1977) (по пиесата на Колин Хигинс, реж. Хачо Бояджиев) – инспектор Бернар 
 „Вълшебникът Елин Пелин“ (1976) (Елин Пелин)
 „Малакова“ (1974) (Петко Славейков)
 „Цар и водопроводчик“ (1974) (Павел Вежинов)
 „Изповедта на един клоун“ (1973) (Хайнрих Бьол)
 „Новото пристанище“ (1972) (Ст. Л. Костов) - министъра Кочев
 „Вражалец“ (1970) (Ст. Л. Костов) (Първа реализация)
 „Журналистика в Тенеси“ (1969)
 „Човекът от Ла Манча“ (1968) (Мигел де Сервантес)
 „Заповед за убийство“ (1968) (Робърт Шекли) - Марв/началникът на пощата
 „Марсианска хроника“ (1968) (Рей Бредбъри)
 „Чичовци“ (1963) (Иван Вазов)

Хумористични миниатюри
 „Адвокати“ (1970) (Иван Вазов) - адвокат

Филмография

Звукороли и участия в звукозаписи 
 „Книжчице ле моя...“ (1984) (Учтехпром)

Източници

Външни препратки 
 Албена Атанасова, Славата се огледа в Константин Коцев (Големият актьор празнува 80-ти рожден ден в неделя в кино „Одеон“ с „Гола съвест“), в-к Стандарт, 3 юни 2006
 Съобщение за смъртта, news.ibox.bg
 Отиде си Константин Коцев
 
 Константин Коцев в КиноПоиск
 Константин Коцев в Кино-Театр

Български комици
Български актьори и актриси
Възпитаници на Софийския университет
Възпитаници на НАТФИЗ
Заслужили артисти (България)
Народни артисти (България)
Родени в Истанбул
Починали в София
Починали от болестта на Алцхаймер
Погребани в Централните софийски гробища